

Geografia 
 Contea di Taliaferro – contea della Georgia, Stati Uniti d'America

Persone 
 Al Taliaferro – fumettista statunitense
 Lorenzo Taliaferro – giocatore di football americano statunitense
 Mabel Taliaferro – attrice statunitense
 Mike Taliaferro – ex giocatore di football americano statunitense
 William Booth Taliaferro – militare e avvocato statunitense